Der Dreiband-Weltcup 1992/1 war das 1. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 1. bis zum 4. Oktober 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout in der niederländischen Provinz Noord-Brabant statt. Es war das vierte Dreiband Weltcup-Turnier in den Niederlanden.

Geschichte 
Rini van Bracht konnte in den Jahren als BWA-Profi kein Weltcup-Turnier gewinnen. Da dieses Turnier wieder als offenes Turnier gespielt wurde konnte er sich durch die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen. Den gleichen Weg ging der junge Belgier Frédéric Caudron. Beide trafen sich dann überraschend im Finale wieder. Hier setzte sich der Routinier van Bracht durch und gewann sein erstes Weltcup-Turnier mit einem 3:0 Satzsieg. Der Weltcup-Gesamtsieger des letzten Jahres Torbjörn Blomdahl schlug im kleinen Finale den Franzosen Richard Bitalis mit 3:2 Sätzen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis

BWA:
Ersatzspieler für den Fall, dass einer der gesetzten BWA Profis ausfällt
ist der 3. 4. etc. aus dem Qualifikationsturnier in Spa.

Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph

Ausrichterplätze:
  Drei Ausrichterplätze

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1992 1
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Oosterhout